T’ai-pai Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taibai He, vattendrag, Shaanxi, 
 Bao He (vattendrag i Kina, Shaanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar